Zeltinger steht für
Zeltinger Band, Rockband aus Köln, die Ende der 1970er/Anfang der 1980er ihre größten Erfolge hatte
 Paul Zeltinger (1921–1989), deutscher Widerstandskämpfer
Siehe auch:
Zeltingen, Ortsteil von Zeltingen-Rachtig im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz
Zeltinger Sonnenuhr, deutsche Weinlage in Zeltingen

Zeltinger Platz, Platz im Berliner Ortsteils Frohnau im Bezirk Reinickendorf